Die 60. Rallye Finnland war der achte Weltmeisterschaftslauf 2010. Sie fand vom 29. bis zum 31. Juli statt in der Region der Stadt Jyväskylä. Die Rallye war auch der fünfte Lauf der Production World Rally Championship (PWRC) und der sechste Lauf der Super 2000 World Rally Championship (SWRC).

Bericht 
Die Entscheidung um den Sieg der Rallye Finnland war knapp ausgefallen, da die ersten Vier innert 30 Sekunden klassiert waren. Jari-Matti Latvala (Ford) gewann zum zweiten Mal in dieser Saison einen WRC-Lauf nach der Rallye Neuseeland. Rund 10 Sekunden dahinter kam Sébastien Ogier ins Ziel vor Sébastien Loeb und Petter Solberg (alle Citroën). Kimi Räikkönen fiel nach einem Unfall bei seiner Heimrallye aus. Juho Hänninen, sonst in der IRC tätig gewesen im Jahr 2010, fuhr einen Gastauftritt in der Super-2000-Klasse (SWRC) und gewann. Im Gesamtklassement wurde der Finne auf dem neunten Rang klassiert.

Klassifikationen

Endresultat

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Finnland
2010